Cordeiro ist ein portugiesischer Familienname, abgeleitet von lateinisch cordus und aries. Die italienische und spanische Form des Namens ist Cordero.

Namensträger 
 Agnaldo Cordeiro Pereira (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira (1946–2020), portugiesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Viana do Castelo
 Domilson Cordeiro dos Santos (* 1998), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dodô (Fußballspieler, 1998)
 Edson Cordeiro (* 1967), brasilianischer Sänger
 Gustavo Cordeiro de Faria (1893–1948), brasilianischer Generalmajor
 João Ricardo Cordeiro (1836–1881), portugiesischer Theaterdichter
 Joaquim Dias Cordeiro da Matta (1857–1894), angolanischer Gelehrter
 José Manuel Garcia Cordeiro (* 1967), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Braga
 Joseph Cordeiro (1918–1994), indischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Karachi
 Leandro Cordeiro de Lima Silva (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1993)
 Leonardo Cordeiro (* 1989), brasilianischer Rennfahrer
 Luciano Cordeiro (1844–1900), portugiesischer Schriftsteller und Geograf
 Marcos Montes Cordeiro (* 1949), brasilianischer Arzt und Politiker
 Margarida Cordeiro (Margarida Martins Cordeiro; * 1938), portugiesische Psychiaterin und ehemalige Filmregisseurin und Filmeditorin
 Oswaldo Cordeiro de Farias (1901–1981), brasilianischer Marschall und Politiker
 Pedro Cordeiro (* 1963), portugiesischer Tennisspieler
 Ray Cordeiro (1924–2023), hongkong-chinesischer Hörfunk-DJ und Musikjournalist
 Rosalvo Cordeiro de Lima (* 1962), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Itapipoca
 Rui Cordeiro (* 1976), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Timóteo Francisco Nemésio Pereira Cordeiro (1928–1990), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tianguá
 Vasco Cordeiro (* 1973), portugiesischer Politiker der Partido Socialista von den Azoren

Sonstiges 
 Cordeiro (Rio de Janeiro), Gemeinde in Brasilien

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname